Montalegre (Pontils), llogaret despoblat del municipi de Pontils, Conca de Barberà
 Montalegre (Portugal), municipi portuguès al districte de Vila Real (subregió de l'Alt Trás-os-Montes, regió del Nord) 
 Cartoixa de Montalegre, monestir de l'Orde de la Cartoixa al terme de Tiana (Maresme)
 Colònia Bosc de Montalegre, lloc religiós de gran fama en temps passats al Coll de Montalegre 
 Puig de Montalegre, muntanya al municipi de Vilopriu, a la comarca del Baix Empordà
 Turó de Montalegre, muntanya al municipi de Maçanet de la Selva, a la comarca de la Selva
 Santa Maria de Montalegre de Barcelona, església a la ciutat de Barcelona
 Seminari Menor Diocesà Nostra Senyora de Montalegre